Джиро дель Умбрия () — шоссейная однодневная велогонка, с 1910 по 1991 год проводившаяся по дорогам итальянской области Умбрия. До 1970 года, за исключением периода с 1938 по 1952 год, проводилась среди любителей. В 1992 году была заменена новой велогонкой Трофео Мелинда.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Джиро дель Умбрия на Memoire-du-cyclisme
 Джиро дель Умбрия на FirstCycling
 
 
 
 
  Фрагменты Джиро дель Умбрия 1954 и 1986 годов на YouTube
 Обзоры  Джиро дель Умбрия 1910 и 1930 годов на UmbriaSud

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1910 года
Спортивные соревнования в Умбрии